Lau Lauritzen kan henvise til flere artikler:
 Lau Lauritzen senior – (1878-1938), dansk filminstruktør, sceneinstruktør, manuskriptforfatter og skuespiller.
 Lau Lauritzen junior – (1910-1977), dansk skuespiller og filminstruktør. Søn af senior.